WFRK steht für:
 Weightlifting Federation of the Republic of Kazakhstan, kasachischer Sportverband für das Gewichtheben
 Bahnhof Friesack (Mark) (DS100-Code), deutscher Bahnhof

Abkürzung